Caroline Baison ist der Name folgender Personen:

* Caroline Baison, Ehename von Caroline Sutorius (1810–1875), deutsche Schauspielerin
 Caroline Baison (Schauspielerin), deutsche Schauspielerin